Серге́й Кузнецо́в:
 
 
 Кузнецов, Сергей Анатольевич (род. 1956) — российский актёр театра и кино.
 Кузнецов, Сергей Андреевич (1946—2007) — советский хоккеист с мячом.
 Кузнецов, Сергей Антонович (1929—2004) — советский и российский физиолог, биолог.
 Кузнецов, Сергей Борисович (1964—2022) — советский и российский поэт и композитор, основатель группы «Ласковый май».
 Кузнецов, Сергей Валерьевич (Козулькин; род. 1962) — советский и российский футболист, тренер.
 
 Кузнецов, Сергей Викторович — генеральный конструктор КБ «Салют».
 
 Кузнецов, Сергей Вячеславович (род. 1979) — белорусский футболист.
 Кузнецов, Сергей Геннадьевич (род. 1986) — российский футболист.
 
 Кузнецов, Сергей Егорович (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Кузнецов, Сергей Ильич (1918—2010) — советский легкоатлет.
 Кузнецов, Сергей Ильич (род. 1956) — российский историк.
 Кузнецов, Сергей Львович (род. 1951) — советский и российский учёный-гистолог.
 
 
 
 Кузнецов, Сергей Трофимович (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Сергей Юрьевич (род. 1966) — российский писатель, журналист, литературный критик, предприниматель.
 Кузнецов, Сергей Яковлевич — архитектор.
 Кузнецов, Сергей — белорусский футболист. Примечания